Японская соккер-лига () или JSL была высшей футбольной лигой Японии между 1965 и 1992 годами и являлась предшественницей нынешней профессиональной Джей-лиги. JSL была первой в истории национальной лигой любительского командного спорта в Японии. И второй национальной лигой командного вида спорта в Японии после профессиональной японской бейсбольной лиги, основанной в 1936 году.

История 
Каждая команда JSL представляла компанию и, как и японские бейсбольные команды, носила имя компании, которая владела командой, и состояла из работников этой компании. В отличие от бейсбола, команды, занимавшие последние места, покидали лигу, а вместо них принимали новые, как в нынешней Джей-лиге. Официально игроки были любителями и, как правило, большую часть времени посвящали работе в компании. В более поздние годы, лучшим футболистам выплачивали зарплату непосредственно за игру на поле.

Первоначально JSL состояла только из одного дивизиона, но в 1972 году был добавлен второй дивизион. Его победители могли присоединиться к высшему — первому дивизиону, победив в стыковых матчах с клубами, занявшими последние места в JSL. С 1973 по 1980 год и чемпионы второго дивизиона, и команды, занявшие вторые места должны были играть в стыковых матчах; впоследствии и до 1984 года победители выходили в высший дивизион напрямую, а в стыковых матчах играли только вторые команды.

В число лучших команд JSL входили «Хитачи», «Фурукава Электрик», «Мицубиси Моторс», «Ниссан Моторс», «Тойо Индастрис/Мазда» и «Ёмиури/Верди Кавасаки», которые позже сменили названия и даже города обитания. «Фурукава Электрик» был единственным клубом, не покидавшем высшего дивизиона JSL.

В результате реформирования национальной лиги, было принято решение упразднить JSL, и создать взамен новую профессиональную лигу, получившую название Джей-лига. Последним сезоном JSL стал 1991/92, а Джей-лига начала функционировать только в 1993 году. Девять лучших клубов JSL (вместе с только созданным «Симидзу С-Палс») и участник второго дивизиона «Сумитомо» стали первыми членами новой Джей-лиги. Остальные - «Ямаха Моторс», «Тошиба», «Хитачи», «Хонда» и шесть клубов второго дивизиона стали членами полупрофессиональной японской футбольной лиги (JFL). И в оставшуюся часть 1992 года они сыграли чемпионат с 18 играми, в котором победил «Джубило Ивата». Оставшиеся члены второго дивизиона JSL и два клуба, выигравшие региональные лиги, сформировали второй дивизион японской футбольной лиги JFL.

Чемпионы

Первый дивизион 
Клубы, выделенные курсивом больше не существуют.

Второй дивизион 
Клубы, выделенные курсивом больше не существуют.

Кубок лиги

Клубы, выступавшие в JSL 
В скобках указаны годы выступлений в Первом дивизионе JSL

Первые 8 клубов 
 Фурукава Электрик (1965-1992)
 Хитачи (1965-1992)
 Мицубиси Моторс (1965-1992)
 Toyoda Automatic Loom Works (1965-1968, 1972-1972)
 Nagoya Sogo Ginko (Mutual Bank) (1965-1966, 1968-1971)
 Янмар Дизель (1965-1992)
 Тойо Индастрис/Мазда (1965-1992)
 Явата Стил (1965-1991) - ныне не существует

Другие клубы JSL 
 Ниппон Кокан (1967-1992) - ныне не существует
 Towa Real Estate/Фудзита (1972–1992)
 Тойота Мотор (1972–1992)
 Tanabe Seiyaku (Pharmaceutical) (1972–1992)
 Eidai Sangyo (Industries) (1972–1977) - ныне не существует
 Фудзицу (1972–1992)
 Ёмиури (1972–1992)
 Ниссан Моторс (1976–1992)
 Ямаха Моторс (1979–1992)
 Хонда (1975–1992)
 Сумитомо (1973–1992)
 All Nippon Airways/Иокогама Тристар/Иокогама Флюгелс (1983–1992) - ныне не существует
 Мацусита (1984–1992)
 Тошиба (1978–1992)

Чемпионаты

Первый дивизион Японской соккер-лиги (JSL)

Второй дивизион Японской соккер-лиги (JSL)

Ссылки 
 RSSSF
 Soccerphile: History of Japanese football
 BBC Sport: «How football went Japanese»

Футбол в Японии
Бывшие футбольные лиги Японии